Krywe (ukrainisch ; deutsch „schief“) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Krywe (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Krywe (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Krywe (Stryj)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Krywe (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa, siehe Krywe (Kosowa)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk, siehe Krywe (Pidwolotschysk)

 Siedlung städtischen Typs in der Zentralukraine, siehe Krywe Osero

Siehe auch:
 Kriwoje (russische Entsprechung)